Itajá es un municipio del estado brasilero del Rio Grande del Norte (Brasil), localizado en la microrregión del Valle del Açu, mesorregión del Oeste Potiguar. De acuerdo con el IBGE (Instituto Brasilero de Geografía y Estadística), en el año 2003 su población era estimada en 6.708 habitantes. Área territorial de 204 km². Fue creado en 1997.

Referencias

Enlaces externos 

Localidades de Río Grande del Norte